Чилдрес има више значења:
 Округ Чилдрес (Тексас)
 Чилдрес (Тексас)